de spitse rassen van 
Wittekool Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba D.C.
Savooiekool Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda D.C.